Wiederholung (zugehöriges Verb: wiederholen) steht für:

 Anadiplose, Wiederholung des letzten Wortes bzw. der letzten Wortgruppe eines Satzes (oder Verses) am Anfang des folgenden Verses oder Satzes
 Iteration, schrittweises Anwenden eines Verfahrens
 Periodizität, periodische Wiederholung: ein in regelmäßigen Zeitabständen auftretendes Phänomen
 Rekurrenz (Begriffsklärung), das Wiederauftreten verschiedener Dinge
 Rekursion, die Technik in Mathematik, Logik und Informatik, eine Funktion durch sich selbst zu definieren

Naturwissenschaften:
 Periodizität (Mathematik), regelmäßiges Auftreten von Werten einer Funktion oder Folge
 Stereotypie (Medizin), Wiederholungszwang: ein psychologisch-psychiatrischer Symptomkomplex (ICD-10 F98.4)
 Wiederholungszwang (Psychoanalyse), das zwanghafte Reproduzieren unangenehmer Gedanken, Handlungen oder Situationen

Geisteswissenschaften:
 Die Ewige Wiederkunft des Gleichen, ein zentraler Gedanke in Nietzsches Philosophie, dem zufolge sich (im Gegensatz zur linearen Zeit) alle Ereignisse unendlich oft wiederholen
 Kopieren (Kunst), die Erstellung eines Replikats oder einer Replika
 Repetitio, ein rhetorisches Stilmittel
 erneute Ausstrahlung eines Fernsehsendung 
 erneute Ausstrahlung einer Hörfunksendung
 Wiederaufführung, die erneute Aufführung eines Bühnenstücks, oder einer Inszenierung
 Wiederholung (Lernmethode), Repetieren oder Rekapitulieren als Lernmethode
 Wiederholung (Medien) von Fernseh- oder Rundfunksendungen
 Wiederholungszeichen (Notenschrift), ein Notenschriftzeichen (Schlussstrich mit zwei Punkten)

Siehe auch:

 Die Wiederholung
 Differenz und Wiederholung – ein von Joseph Vogl aus dem Französischen übersetztes Werk
 Wieder Holung – ein 1997 von Nana Swiczinsky gedrehter Film